Il doppio  del Poznan Porsche Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rui Machado e Daniel Muñoz de la Nava erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Olivier Charroin e Stéphane Robert hanno battuto in finale Franco Ferreiro e André Sá 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Franco Ferreiro /  André Sá (finale)

  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)
  Olivier Charroin /  Stéphane Robert (campioni)

Tabellone

Note 
 

Poznań Porsche Open 2011